In 1985/86 werd het 37ste seizoen van de DDR-Oberliga gespeeld, de hoogste klasse van de DDR. BFC Dynamo werd voor de achtste keer op rij kampioen.

Seizoensverloop
Er kwamen 1.712.500 toeschouwers naar de 182 Oberligawedstrijden wat neerkomt op 9.411 per wedstrijd.

Eindstand

Statistieken

Topscorers
In 182 duels werd in totaal 476 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,61 per wedstrijd. In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Scheidsrechters

Berliner FC Dynamo
Bijgaand een overzicht van de spelers van Berliner FC Dynamo, die in het seizoen 1985/86 onder leiding van trainer-coach Jürgen Bogs voor de achtste keer in de clubgeschiedenis kampioen van Oost-Duitsland werden en zo de titel prolongeerden.

Voetballer van het jaar
René Müller van Lok Leipzig werd verkozen tot voetballer van het jaar. Andreas Thom van BFC Dynamo werd tweede en Ralf Sträßer van Union Berlin werd derde.

Europese wedstrijden
Europacup I

Europacup II

UEFA Cup

Zie ook
Bundesliga 1985/86
FDGB-Pokal 1985/86
Voetbalelftal van de Duitse Democratische Republiek in 1985
Voetbalelftal van de Duitse Democratische Republiek in 1986

Externe links
  Oberliga bij RSSSF

DDR-Oberliga
Duits competitievoetbal 1985/86